Purgatory (engl. „Fegefeuer“) steht für:

 Purgatory (deutsche Band), eine deutsche Death-Metal-Band
 Purgatory (indonesische Band), eine indonesische Nu- und Death-Metal-Band
 Purgatory (US-amerikanische Band), eine ehemalige US-amerikanische Metal-Band
 den Gründungsnamen der US-amerikanischen Power-Metal-Band Iced Earth
 Original-Titel des Spielfilms Showdown auf dem Weg zur Hölle von Uli Edel, 1999
 Purgatory (Theaterstück) von Ariel Dorfman
 Purgatory – Frauengefängnis der Hölle, (Purgatory) südafrikanischer Film aus dem Jahr 1988
 Purgatory II – Die heißen Katzen von Zellblock 7 (Cellblock Sisters: Banished Behind Bars), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1995
 Purgatory III – Hölle Hinter Gittern (Under Lock and Key), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1995 

Sonstiges:
 Purgatory Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika